

Тасти — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Тасти — село, Сузацький район, Туркестанська область
 Тасти — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Див. також 
 Тастиадир
 Тастибастау